Saint Clair može se odnositi na:

Zemljopisni pojmovi

Jezera 
  vidi: Saint Clair (jezero), za jezera u svijetu koja se nazivaju Saint Clair

Australija 
St Clair, New South Wales, predgrađe Sydneya

Kanada 
 St. Clair, Ontario, grad
 Saint Clair (rijeka), rijeka

Francuska 
 Hérouville-Saint-Clair, u departmanu Calvados 
 Saint-Clair, Ardèche
 Saint-Clair, Lot
 Saint-Clair, Tarn-et-Garonne
 Saint-Clair, Vienne
 Saint-Clair-d'Arcey, u departmanu Eure 
 Saint-Clair-de-Halouze, u departmanu Orne
 Saint-Clair-de-la-Tour, u departmanu Isère
 Saint-Clair-du-Rhône, u departmanu Isère 
 Saint-Clair-sur-Epte, u departmanu Val-d'Oise
 Saint-Clair-sur-Galaure, u departmanu Isère 
 Saint-Clair-sur-l'Elle, u departmanu Manche 
 Saint-Clair-sur-les-Monts, u departmanu Seine-Maritime

Novi Zeland
 St Clair, New Zealand, predgrađe Dunedina

Šri Lanka
 Slapovi St.Clairs

SAD 
 St. Clair, Michigan
 St. Clair Shores, Michigan
 St. Clair, Minnesota
 Saint Clair, Missouri
 St. Clair, Pennsylvania
 St. Clair (Pittsburgh), dio Pittsburgha
 St. Clair Village
 Upper St. Clair Township, Allegheny County, Pennsylvania

Osobe 
Arthur St. Clair, američki revolucionar
Bob St. Clair, sportaš
Gairy St. Clair, australski boksač
Isla St Clair, pjevač
James St Clair-Erskine, 2nd Earl of Rosslyn
James D. St. Clair američki odvjetnik
Jeffrey St. Clair, urednik
Lindi St Clair, prostitutka i politička aktivistica
Malcolm St. Clair, filmaš
Margaret St. Clair, pisac
Rosalia St. Clair, pisac iz 19. stoljeća
Stuart St Clair, australski lobist i političar
Taylor St. Clair, američka pornografska glumica
Terry St Clair, birtanski pjevač-tekstopisac